Ескаланте има више значења:

 Ескаланте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ескаланте (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ескаланте (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику